Infamous peut désigner :

 Infamous, mot anglais signifiant « infâme » ;
 Infamous, titre original de Scandaleusement célèbre, film américain de  Douglas McGrath sorti en  2006 ;
 la série inFAMOUS :
 inFAMOUS, jeu vidéo développé par Sucker Punch et sorti en 2009,
 inFAMOUS 2, jeu vidéo développé par Sucker Punch et sorti en 2011,
 inFAMOUS: Second Son, jeu vidéo développé par Sucker Punch et sorti en 2014.